Pupuan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Pupuan, distrikt, Provinsi Bali, 
 Desa Pupuan, administrativ by, Provinsi Bali, 

Robotskapade Indonesienförgreningar